Vail Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Vail Township (Minnesota)
 Vail Township (South Dakota)